Émile Rotiers (1867-1945), est un homme politique belge.

Toponyme 

La Rue Émile Rotiers est une rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Patronyme flamand